Ел Меските, Гранха има више значења:

 Ел Меските, Гранха (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Меските, Гранха (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику